Жемерикин — русская фамилия; женская форма Жемерикина.

Известные носители 
 Жемерикин, Вячеслав Фёдорович (1942—2005) — российский и советский художник.
 Жемерикин, Николай Игнатьевич (1935—1993) — конструктор ЭВМ, лауреат Государственной премии СССР.